Bulkington ist der Name folgender Orte:

 Bulkington (Warwickshire), Dorf in Nuneaton and Bedworth, Warwickshire, England
 Bulkington (Wiltshire), Dorf in Wiltshire (Unitary Authority), Wiltshire, England
 Bulkington-Pass, Gebirgspass an der Oskar-II.-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel